Ismailowo (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Ismailowo (Moskau), Stadtbezirk von Moskau
 Ismailowo (Uljanowsk), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Uljanowsk

Dörfer und ländliche Siedlungen:
 in der Oblast Iwanowo:
 Ismailowo (Iwanowo)
 in der Oblast Jaroslawl:
 Ismailowo (Jaroslawl, Danilow), im Rajon Danilow
 Ismailowo (Jaroslawl), im Rajon Jaroslawl
 Ismailowo (Jaroslawl, Nekrassowskoje), im Rajon Nekrassowskoje
 Ismailowo (Jaroslawl, Pereslawl), im Rajon Pereslawl
 in der Oblast Kaliningrad:
 Ismailowo, untergegangener Ort im Rajon Krasnosnamensk, bis 1946: Willuhnen, Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen
 in der Oblast Kostroma:
 Ismailowo (Kostroma)
 in der Oblast Moskau:
 Ismailowo (Moskau, Dmitrow), im Rajon Dmitrow
 Ismailowo (Moskau, Leninski), im Rajon Leninski
 Ismailowo (Moskau, Taldom), im Rajon Taldom
 in der Oblast Nischni Nowgorod:
 Ismailowo (Nischni Nowgorod)
 in der Oblast Nowgorod:
 Ismailowo (Nowgorod)
 in der Oblast Orenburg:
 Ismailowo (Orenburg)
 in der Oblast Orjol:
 Ismailowo (Orjol, Nowosil), im Rajon Nowosil
 Ismailowo (Orjol, Trosna), im Rajon Trosna
 in der Oblast Rjasan:
 Ismailowo (Rjasan, Klepiki), im Rajon Klepiki
 Ismailowo (Rjasan, Miloslawskoje), im Rajon Miloslawskoje
 in der Oblast Smolensk:
 Ismailowo (Smolensk)
 in der Oblast Tambow:
 Ismailowo (Tambow)
 in der Republik Tatarstan:
 Ismailowo (Tatarstan)
 in der Oblast Twer:
 Ismailowo (Twer, Kalinin), im Rajon Kalinin
 Ismailowo (Twer, Selischarowo), im Rajon Selischarowo
 Ismailowo (Twer, Torschok), im Rajon Torschok
 in der Oblast Wladimir:
 Ismailowo (Wladimir)
 in der Oblast Wologda:
 Ismailowo (Wologda)

Siehe auch:
 Wostotschnoje Ismailowo, Stadtbezirk von Moskau
 Ismailowoer Park, Park in Moskau
 Kreml in Ismailowo, Freizeitpark in Moskau
 SchWSM Ismailowo Moskau, Sportverein
 Ismailowskaja, Metrostation in Moskau